Сьюдад-Куаутемок:

 Сьюдад-Куаутемок — город в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Сьюдад-Куаутемок — город в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Фронтера-Комалапа.

См. также 
 Куаутемок (значения)